Silfver ist der Familienname folgender Personen:
 Claes-Henrik Silfver (* 1958), schwedischer Eishockeyspieler
 Erik Silfver (* 1990), schwedischer Skilangläufer